Dos buques de la Armada de los Estados Unidos han sido nombrados USS Guadalcanal, en honor de la épica batalla de Guadalcanal ocurrida durante la Segunda Guerra Mundial.
 El  fue un portaaviones de escolta en servicio desde 1943 hasta 1946.
 EL  fue un buque de asalto anfibio de la clase Iwo Jima en servicio desde 1963 hasta 1994.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos